Тайлер Мэтью Янг (; род. 17 декабря 1990) — американский актёр, известный ролью Филипа Шейя в сериале «Свидетели» (2016), а также Коннора Белла в фильме ужасов «Пункт назначения: Смайл» (2018).

Ранние годы 
Тайлер Янг родился в Чикаго, штат Иллинойс, и вырос в пригороде Килдир. Получил образование в Stevenson High School в Линкольншире, штат Иллинойс. Затем окончил Университет Де Поля по специальности реклама и связи с общественностью. Также Янг учился актерскому мастерству в Театральном училище при Университете Де Поля и в театре импровизации The Second City. Имеет еврейские корни.

Карьера 
В 2016 году Янг был выбран на главную роль в драматическом сериале USA Network «Свидетели». Он сыграл Филипа Шейя, подростка-гея в приёмной семье шерифа маленького города, который стал свидетелем тройного убийства. В 2018 году снялся в фильме ужасов Dimension Films «Пункт назначения: Смайл» в роли Коннора Белла.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США